Metaller bezeichnet

 einen Musiker oder Fan des Musikstils (Heavy) Metal.
 ein Mitglied der Gewerkschaft IG Metall bzw. einen Metallarbeiter.